

Nascimentos

Falecimentos 

1583 na música
1583